obhájcem titulu byl švýcarsko-chorvatský pár Martina Hingisová a Mirjana Lučićová, který ovšem do soutěže nezasáhl společně. Lučićová, která startovala s Francouzkou Mary Pierceovou, vypadla v úvodním kole s dvojicí Christina Singerová a Helena Vildová.

Hingisová nastoupila s Ruskou Annou Kurnikovovou z pozice třetího nasazaného páru. Ve finále přehrály americko-běloruské turnajové jedničky Lindsay Davenportovou hrající s Natašou Zverevovou ve dvou sadách 7–5 a 6–3 a získaly titul.

Martina Hingisová tak vyhrála pátý grandslam v ženské čtyřhře v řadě a současně se stala první tenistkou historie, jež dokázala zvítězit třikrát za sebou v ženské dvouhře i ženské čtyřhře na Australian Open.

Nasazené páry 
  Lindsay Davenportová /  Nataša Zverevová (finále)
  Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (semifinále)
  Martina Hingisová /  Anna Kurnikovová (vítězky)
  Larisa Neilandová /  Arantxa Sánchezová Vicariová (čtvrtfinále)
  Jelena Lichovcevová /  Ai Sugijamová (2. kolo)
  Conchita Martínezová /  Patricia Tarabiniová (1. kolo)
  Mariaan de Swardtová /  Jelena Tatarkovová (3. kolo)
  Irina Spîrleaová /  Caroline Visová (2. kolo)
  Virginia Ruanová Pascualová /  Paola Suárezová (2. kolo)
  Barbara Schettová /  Patty Schnyderová (3. kolo)
  Katrina Adamsová /  Debbie Grahamová (1. kolo)
  Jana Novotná /  Monika Selešová (3. kolo)
  Rachel McQuillanová /  Nana Mijagiová (1. kolo)
  Els Callensová /  Julie Halard-Decugisová (3. kolo)
  Sabine Appelmansová /  Miriam Oremansová (3. kolo)
  Mirjana Lučićová /  Mary Pierceová ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

Australian Open 1999